Petrović Njegoš (crnogorska dinastija)
Petar II. Petrović Njegoš, crnogorski književnik